Гомстед — ділянка землі в 160 акрів (приблизно 65 га) під ферму на вільних землях Канади й США — земельна ділянка 
Гомстединг — спосіб життя, пов'язаний із самозабезпеченням.
Гомстед акти — законодавчі акти, що надавали право на отримання державних земель для особистого зайняття сільським господарством з зобов'язанням мешкати на власній фермі.
Принцип гомстеду — принцип, за яким людина отримує права власності на природний ресурс, який нікому не належить, виконуючи первинний акт привласнення.
 Homestead — метеорит

Топонім

Гомстед — місто, штат Флорида, передмістя Маямі
 Гомстед — місто, штат Пенсільванія
 Гомстед — місто, штат Вісконсин
 Гомстед — поселення, штат Міссурі
 Гомстед — переписна місцевість, штат Айова
 Гомстед — переписна місцевість, штат Нью-Мексико